Mazzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Mazzoni (* 1961), italienischer Fechter
 Angiolo Mazzoni del Grande (1894–1979), italienischer Ingenieur und Architekt 
 Antonio Maria Mazzoni (1717–1785), italienischer Komponist und Sänger
 Erminia Mazzoni (* 1965), italienische Politikerin (PdL)
 Giuseppe Mazzoni (1808–1880), italienischer Politiker

 Guy Mazzoni (1929–2002), französischer Schachspieler
 Ira Mazzoni (* 1960), deutsche Kunsthistorikerin und Fachjournalistin
 Jacopo Mazzoni (1548–1598), italienischer Philosoph
 Luca Mazzoni (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Pier Luigi Mazzoni (1932–2012), italienischer römisch-katholischer Geistlicher

 Sebastiano Mazzoni (1611–1678), italienischer Maler
 Thomas Mazzoni, deutscher Wirtschaftswissenschaftler